Der Demokratieindex (englisch Democracy Index) ist ein von der britischen Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in 167 Ländern misst (siehe auch Demokratiemessung). Er wurde erstmals im Jahre 2006 und danach meist jährlich veröffentlicht. Der aktuelle Demokratieindex 2022 wurde im Februar 2023 veröffentlicht.

Jedes Land wird anhand fünf verschiedener Faktoren (Wahlprozess und Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, Politische Teilhabe, Politische Kultur, Bürgerrechte) bewertet und anhand der errechneten Punktzahl in eine von vier Kategorien einsortiert: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime (Mischformen aus Demokratie und autoritärem Regime) und autoritäre Regime (ugs. „Diktatur“).

Laut dem Demokratieindex 2022 hat sich die weltweite Lage im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Die Ersteller des Index begründen dies mit der weitestgehenden Aufhebung von mit der COVID-19-Pandemie begründeten freiheitseinschränkenden Maßnahmen. Demnach leben derzeit 45,3 % der Weltbevölkerung in einer Demokratie, 36,9 % hingegen in einer Diktatur. Norwegen ist der Spitzenreiter, vor Neuseeland und Island. Auf den letzten drei Plätzen liegen Nordkorea, Myanmar und Afghanistan. Deutschland, Österreich und die Schweiz zählen zu den „vollständigen Demokratien“. Die Vereinigten Staaten und Indien sind „unvollständige Demokratien“, China hingegen belegt einen der letzten Plätze.

Vergleichbare Demokratieskalen sind der V-Dem Demokratieindizes sowie der Bertelsmann Transformation Index.

Methodik 
Der Demokratieindex basiert auf 60 Fragen, jede mit drei, mitunter auch nur zwei Antwortmöglichkeiten. Antworten erhalten 0 oder 1 Punkt, bei drei Möglichkeiten erhält eine der Antworten einen halben Punkt. Die meisten Antworten sind Expertenurteile, wobei nicht dargelegt wird, wie viele und welche Experten herangezogen wurden. Einige Antworten basieren auf öffentlichen Umfragen in den einzelnen Ländern. Bei fehlenden Umfragedaten für ein Land wird die Lücke durch Ergebnisse aus vergleichbaren Ländern und Expertenurteilen gefüllt.

Faktoren bei der Erstellung des Demokratie-Indexes sind:
 Wahlprozess und Pluralismus. Beispiel: „Sind die Wahlen frei und gerecht?“ – a) sie sind frei und gerecht (1 Punkt), b) sie sind frei, aber nicht gerecht (0,5 Punkte), c) sie sind weder frei noch gerecht (0 Punkte).
 Funktionsweise der Regierung. Beispiel: „Bestimmen frei gewählte Abgeordnete über die Politik der Regierung?“ – a) ja (1 Punkt), b) sie üben einen bedeutsamen Einfluss aus (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
 Politische Teilhabe. Beispiel: Anteil der Staatsbürger, die laut der Umfrage World Health Survey Politik in den Medien (Radio, Fernsehen, Zeitungen) verfolgen. – a) über 50 % (1 Punkt), b) 30 % bis 50 % (0,5 Punkte), c) unter 30 % (0 Punkte).
 Politische Kultur. Beispiel: „Gibt es einen ausreichenden gesellschaftlichen Konsens, der eine stabile und funktionierende Demokratie stützt?“ – a) ja (1 Punkt), b) ja, aber es gibt ernste Zweifel und Risiken (0,5 Punkte), c) nein (0 Punkte).
 Bürgerrechte. Beispiel: „Wird vom Staat Folter angewandt?“ – a) nein (1 Punkt), b) ja (0 Punkte).

Die Punkte eines Landes innerhalb eines Bereiches werden addiert, mit 10 multipliziert und durch die Zahl der Fragen geteilt. Der Gesamt-Index ergibt sich aus dem Durchschnitt der 5 Bereiche. Anhand dieses Wertes wird das Land daraufhin in eine der vier Kategorien einsortiert:

 Vollständige Demokratien: 8,01 bis 10,00 Punkte
 Unvollständige Demokratien: 6,01 bis 8,00 Punkte
 Hybridregime: 4,01 bis 6,00 Punkte
 Autoritäre Regime: 0,00 bis 4,00 Punkte

Die Regierungssysteme der untersuchten Staaten werden in vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime und autoritäre Regime aufgeteilt, und zwar unabhängig von der genaueren Ausgestaltung (Konstitution), also auf Basis einer linearen Skala von „sehr demokratisch“ bis „sehr undemokratisch“ oder von „kaum diktatorisch“ bis „sehr diktatorisch“.

In den aktuellen Demokratieindexen schneiden parlamentarische Monarchien ungewöhnlich gut ab, obwohl deren Monarchen, die ein gemäßigter Teil der Exekutive sind und nur eingeschränkt die Richtlinien der Politik bestimmen, nicht direkt oder indirekt vom Volk gewählt werden können, und auf Lebenszeit einen wichtigen Teil des Staates repräsentieren können. Es stellt sich die Frage, wie diese Monarchen im Demokratieindex berücksichtigt werden. Demokratische Republiken, die die fünf untersuchten Kriterien gut erfüllen, schneiden etwas schlechter ab.

In gefährlichen Staaten, wo die politischen Beobachter von The Economist nur sehr begrenzte Informationen haben, sind die Demokratiewerte besonders ungenau.

Im Allgemeinen korrelieren die Werte des beschriebenen Demokratieindex gut mit den ungenaueren Werten frei, teilweise frei und nicht frei des Demokratieindex von Freedom House.

Index nach Ländern im Zeitverlauf

Ergebnisse einzelner Jahre im Detail

2021 
Laut dem Demokratieindex des Jahres 2021 ist Norwegen mit insgesamt 9,75 von 10 möglichen Punkten das demokratischste Land der Welt, während das als autoritäres Regime bezeichnete Afghanistan mit 0,32 Punkten den letzten Platz belegt. 74 Staaten werden als Demokratien gelistet, davon 21 als „vollständige“ und 53 als „unvollständige“. 34 Länder gelten laut Index als „Hybridregime“ und 59 als „autoritäres Regime“. 45,7 % der Weltbevölkerung leben demnach in einer Demokratie und 54,3 % nicht.

Das bedeutet einen Rückgang der in Demokratie lebenden Menschen um 3,7 Prozent-Punkte im Vergleich zum Vorjahr. Als bedeutendste Fälle von Regression der Demokratie werden Afghanistan aufgrund der Machtübernahme der Taliban und Myanmar aufgrund des Militärputschs 2021 genannt.

Die größte positive Entwicklung war bei Sambia zu verzeichnen. Als Grund wird der demokratische Machtwechsel genannt, in dem der bisherige "zunehmend autokratische" Präsident Edgar Lungu abgewählt wurde.

2020 
Laut dem Demokratieindex des Jahres 2020 ist Norwegen mit insgesamt 9,81 von 10 möglichen Punkten das demokratischste Land der Welt, während das als autoritäres Regime bezeichnete Nordkorea mit 1,08 Punkten auf dem letzten Platz rangiert. 75 Staaten werden als Demokratien gelistet, davon 23 als „vollständige“ und 52 als „unvollständige“. 35 Länder gelten laut Index als „Hybridregime“ und 57 als „autoritäres Regime“. 49,4 Prozent der Weltbevölkerung leben demnach in einer Demokratie und 50,6 Prozent nicht.

2019

2018

Index nach Regime-Typ 

Hinweis: Der Demokratieindex bezieht sich jeweils auf die gesamte Bevölkerung der 167 Staaten. Einige kleinere Staaten wurden nicht untersucht. Deren Gesamtbevölkerung ist im Vergleich zur aktuellen gesamten geschätzten Weltbevölkerung jedoch beinahe irrelevant.

Definitionen 
Die Definitionen des Economist sind:

Vollständige Demokratien sind Staaten, in denen bürgerliche Freiheiten und politische Grundfreiheiten nicht nur respektiert, sondern auch durch eine politische Kultur gestärkt werden, die dem Gedeihen demokratischer Prinzipien förderlich ist. Diese Staaten haben ein gültiges System staatlicher Kontrolle, eine unabhängige Justiz, deren Entscheidungen durchgesetzt werden, Regierungen, die angemessen funktionieren, sowie vielfältige und unabhängige Medien. Diese Staaten haben nur begrenzte Probleme mit dem demokratischen Funktionieren.

Unvollständige Demokratien sind Staaten, in denen Wahlen fair und frei sind und grundlegende bürgerliche Freiheiten gewahrt werden, die jedoch Probleme haben können (z. B. Verletzung der Medienfreiheit und geringfügige Unterdrückung politischer Opposition und Kritiker). Diese Staaten haben erhebliche Mängel in anderen demokratischen Aspekten, einschließlich einer unterentwickelten politischen Kultur, einer geringen Beteiligung an der Politik und Problemen bei der Funktionsweise der Regierungsführung.

Hybride Regime sind Staaten mit regelmäßigen Wahlbetrügereien, die verhindern, dass sie faire und freie Demokratien sind. Diese Staaten haben gewöhnlich Regierungen, die Druck auf politische Opposition ausüben, nicht unabhängige Justizbehörden, weit verbreitete Korruption, Belästigung und Druck auf die Medien, anämische Rechtsstaatlichkeit und ausgeprägtere Fehler als fehlerhafte Demokratien im Bereich einer unterentwickelten politischen Kultur auf niedrigem Niveau der Beteiligung an der Politik und Fragen der Funktionsweise der Regierungsführung.

Autoritäre Regime sind Staaten, in denen politischer Pluralismus nicht existiert oder stark eingeschränkt ist. Diese Staaten sind oft absolute Monarchien oder Diktaturen, haben vielleicht einige konventionelle demokratische Institutionen, aber mit geringer Bedeutung. Verstöße und Missbräuche der bürgerlichen Freiheiten sind an der Tagesordnung, Wahlen (wenn sie stattfinden) sind nicht fair und frei, die Medien sind oft in Staatsbesitz oder von Gruppen kontrolliert, die mit dem herrschenden Regime verbunden sind, die Justiz ist nicht unabhängig, und Zensur und Unterdrückung von Regierungskritik sind an der Tagesordnung.

Index nach Regionen

Siehe auch 
 Liste der Staatsformen und Regierungssysteme

Einzelnachweise

Weblinks 
 Demokratieindex 2006 als PDF (englisch) (101 kB)
 Demokratieindex 2008 als PDF (englisch) (533 kB)
 Demokratieindex 2010 als PDF (englisch) (3078 kB)
 Demokratieindex 2011 als PDF (englisch)
 Demokratieindex 2012 als PDF (englisch) (917 kB)
 Demokratieindex 2013 als PDF (englisch)
 Demokratieindex 2014 als PDF (englisch) (852 kB)
 Demokratieindex 2015 als PDF (englisch) (772 kB)
 Demokratieindex 2016 (Verweisseite; englisch)
 Demokratieindex 2017 als PDF (englisch) (1914 kB)
 Demokratieindex 2018 als PDF (englisch) (1677 kB)
 Demokratieindex 2019 als PDF (englisch)
 Demokratieindex 2020 als PDF (englisch)
 Demokratieindex 2021
 Demokratieindex 2022 als PDF (englisch)

Demokratie
Rangliste
Internationale Politik
Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demokratiemessung